Bōku – gioco da tavolo astratto
 BoKU – sigla della Universität für Bodenkultur Wien
 Boku – nome utilizzato in origine per il linguaggio di programmazione visuale Kodu Game Lab